Hitachi Maru ist der Name folgender Schiffe der Kaiserlich Japanischen Marine:

 Hitachi Maru (Schiff, 1898), am 15. Juni 1904 durch Panzerkreuzer Gromoboi versenkt
 Hitachi Maru (Schiff, 1906), am 26. September 1917 durch SMS Wolf aufgebracht und am 7. November 1917 versenkt
 Hitachi Maru (Schiff, 1939), am 14. Februar 1943 durch amerikanische B-17 Bomber versenkt